Arcofacies är ett släkte av insekter. Arcofacies ingår i familjen sporrstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sporrstritar
Arcofacies